Шлакобло́к () — микрорайон в Дарницком районе Киева.

Расположен восточнее Рембазы в конце улицы Бориспольской. Название получил от находившегося здесь 135-го завода железобетонных конструкций МО СССР, выпускавшего шлакобетонные блоки и  панели. Наименование микрорайона вошло в обиход в конце 1980-х годов.
В 1990-х годах наименование из разговорного перешло в общеупотребительное. Название микрорайона стало употребляться в СМИ, на городских схемах, названиях маршрутов городского транспорта, в официальных сообщениях районной администрации.
Второе название местности — 10-й микрорайон Новой Дарницы.

Ближайшая к микрорайону станция Киевского метрополитена — «Красный Хутор».

Примечания

Ссылки 
 10-й микрорайон Новой Дарницы («Шлакоблок») (Киев — Cityguide)

Исторические местности Киева